Валя-Менестірій () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Цицешть.
 Валя-Менестірій () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Римец.